Подосинки:

Белоруссия 
 Подосинки — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Россия 
 Подосинки — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Подосинки — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Подосинки — деревня в Троицком административном округе города Москвы.
 Подосинки — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Подосинки — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Подосинки — посёлок в Дмитровском районе Московской области.
 Подосинки — посёлок в Демидовском районе Смоленской области.
 Подосинки — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Подосинки — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Подосинки — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Подосинки — платформа Казанского направления МЖД.
 Подосинки — испытательный полигон военно-химического назначения 1926—1927 гг.

См. также 
 Большие Подосинки — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Большие Подосинки — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Малые Подосинки — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Подосинки-Кожино  — село в Новомосковском районе Тульской области.